

Geografia

Austria 
 Weißenbach bei Liezen – dzielnica Liezen
 Weißenbach am Lech – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Reutte

Niemcy 
 Weißenbach – dzielnica Großalmerode
 Weißenbach – rzeka, dopływ Dunaju

Osoby 
 Anton Weißenbach – niemiecki inżynier budowlany
 Egon Weißenbach – austriacki malarz

Zobacz też 
 Weißbach
 Weissenbach